Der Name East Bay steht für:

in Australien:
 East Bay (Western Australia), Bucht in Western Australia

auf Südgeorgien:
 East Bay (Prince Olav Harbour), Nebenbucht des Prince Olav Harbour, Südgeorgien
 Cumberland East Bay, Seitenarm der Cumberland Bay, Südgeorgien

in Neuseeland:
 East Bay (Marlborough), Bucht in der Region Marlborough
 East Bay (Northland), Bucht in der Region Northland

in den Vereinigten Staaten:
 California State University, East Bay, Universität in Kalifornien, Vereinigte Staaten